Mowewe (onderdistrict) - onderdistrict op Sulawesi, Indonesië
 Mowewe (plaats) - naamgever en plaats in bovenstaand onderdistrict